Dieren, met name predatoren
Leeuw (dier) (Panthera leo), een katachtige
Kaapse leeuw (Panthera leo melanochaita)
Perzische leeuw (Panthera leo persica)
Berberleeuw (Panthera leo leo)
 (doorverwijspagina), aan de leeuw verwante katachtigen, vaak als ondersoorten van de leeuw beschouwd

Toponiemen
Leeuw (plaats), een buurtschap in de gemeente Beekdaelen in de Nederlandse provincie Limburg
Sint-Pieters-Leeuw, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Denderleeuw, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Zoutleeuw, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant

Kunstwerken
Leeuw (Dürer), een schilderij
Leeuw (Kronenburgerpark), 19e-eeuws beeld in Nijmegen
De Leeuw van Waterloo, een monument voor de slag bij Waterloo

Sterrenbeelden
Leeuw (sterrenbeeld), een sterrenbeeld aan de noorderhemel
Leeuw (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem.

Heraldische symbolen
Leeuw (heraldiek), de leeuw als symbool in de heraldiek
Hollandse Leeuw, een wapendier
Nederlandse leeuw
Gaande leeuw
Generaliteitsleeuw
Leeuw van Sint Marcus
De Vlaamse Leeuw, een andere naam voor de Vlag van Vlaanderen

Volkslied
De Vlaamse Leeuw, het officieel volkslied van de Vlaamse Gemeenschap

Familienamen
 De Leeuw
 Van der Leeuw
 Van Leeuwen
 Leeuw, in het bijzonder:
Henri Leeuw sr., Nederlands beeldhouwer
Henri Leeuw jr., Nederlands kunstschilder en beeldhouwer

Schaakopening
 De Leeuw

Zie ook
 De Leeuw (doorverwijspagina)
 Leeuwen (doorverwijspagina)
 Leo (doorverwijspagina)
 Orde van de Leeuw (doorverwijspagina)